Dit is een lijst van planetoïden 38901-39000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (38901) - || 2000 SQ157|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38902) - || 2000 SO158|| 22 september 2000 || Spacewatch
|-
| (38903) - || 2000 SP160|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38904) - || 2000 SG162|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (38905) - || 2000 SW167|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (38906) - || 2000 SE169|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (38907) - || 2000 SC170|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38908) - || 2000 SX170|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38909) - || 2000 SQ172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38910) - || 2000 SA178|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38911) - || 2000 SW178|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38912) - || 2000 SK179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38913) - || 2000 SY184|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (38914) - || 2000 SQ186|| 21 september 2000 || Spacewatch
|-
| (38915) - || 2000 SR189|| 22 september 2000 || NEAT
|-
| (38916) - || 2000 SY189|| 22 september 2000 || NEAT
|-
| (38917) - || 2000 SE190|| 23 september 2000 || Spacewatch
|-
| (38918) - || 2000 SS205|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38919) - || 2000 SS218|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38920) - || 2000 SW218|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38921) - || 2000 SG219|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38922) - || 2000 SF221|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38923) - || 2000 SM221|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38924) - || 2000 SB222|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38925) - || 2000 SE222|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38926) - || 2000 SH226|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38927) - || 2000 SV226|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38928) - || 2000 SY226|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38929) - || 2000 SH227|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38930) - || 2000 SW230|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38931) - || 2000 SY234|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38932) - || 2000 SL236|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38933) - || 2000 SE237|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38934) - || 2000 SB239|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38935) - || 2000 SC239|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38936) - || 2000 SD258|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38937) - || 2000 SL258|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38938) - || 2000 SU258|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38939) - || 2000 SH260|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (38940) - || 2000 SY265|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38941) - || 2000 SN269|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38942) - || 2000 SA271|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38943) - || 2000 SQ273|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38944) - || 2000 SF274|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38945) - || 2000 SO274|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38946) - || 2000 SS274|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (38947) - || 2000 SD287|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38948) - || 2000 ST292|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38949) - || 2000 SJ295|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38950) - || 2000 ST295|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38951) - || 2000 SA296|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38952) - || 2000 SG309|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (38953) - || 2000 SK310|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38954) - || 2000 SD313|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (38955) - || 2000 SE319|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (38956) - || 2000 SR336|| 26 september 2000 || NEAT
|-
| (38957) - || 2000 SZ336|| 26 september 2000 || NEAT
|-
| (38958) - || 2000 SL337|| 25 september 2000 || Spacewatch
|-
| (38959) - || 2000 SE363|| 20 september 2000 || Spacewatch
|-
| (38960) - || 2000 TS || 2 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (38961) - || 2000 TG1 || 1 oktober 2000 || J. Nomen
|-
| (38962) - || 2000 TN2 || 5 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (38963) - || 2000 TJ14|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38964) - || 2000 TU18|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38965) - || 2000 TB29|| 3 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38966) - || 2000 TW35|| 6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (38967) - || 2000 TF36|| 6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (38968) - || 2000 TF55|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38969) - || 2000 TV55|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38970) - || 2000 TC58|| 2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38971) - || 2000 TQ60|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (38972) - || 2000 TE61|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (38973) - || 2000 TQ61|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (38974) - || 2000 TK62|| 2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38975) - || 2000 TH66|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38976) Taeve || 2000 UR || 21 oktober 2000 || J. Kandler
|-
| (38977) - || 2000 UV || 21 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (38978) - || 2000 UA2 || 22 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (38979) - || 2000 UB2 || 22 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (38980) - || 2000 UJ2 || 23 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (38981) - || 2000 UW3 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38982) - || 2000 UD4 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38983) - || 2000 UT4 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38984) - || 2000 UZ4 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38985) - || 2000 UA5 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38986) - || 2000 UP5 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38987) - || 2000 UB8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38988) - || 2000 UJ12|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38989) - || 2000 UF13|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38990) - || 2000 UZ17|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38991) - || 2000 UE19|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38992) - || 2000 UN20|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38993) - || 2000 UX20|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38994) - || 2000 UZ21|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38995) - || 2000 UJ24|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38996) - || 2000 UM25|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38997) - || 2000 UF26|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38998) - || 2000 UP26|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (38999) - || 2000 UV26|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39000) - || 2000 UZ26|| 24 oktober 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten